Miejscowości w USA:
 Blooming Valley – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
Gminy w USA:
 Blooming Valley (ang. Blooming Valley Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Divide
 Blooming Valley (ang. Blooming Valley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Grant